У цій статті подано список найвідоміших п'ятих симфоній композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Чарльз Айвз: Симфонія № 5 «New England Holidays»
 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 5, op. 67
 Антон Брукнер: Симфонія № 5
 Петро Чайковський: Симфонія № 5, op. 64
 Антонін Дворжак: Симфонія № 5, op. 76
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 5, Hob I:5
 Борис Лятошинський: Симфонія № 5, «Слов'янська»
 Густав Малер: Симфонія № 5
 Богуслав Мартіну: Симфонія № 5
 Фелікс Мендельсон: Симфонія № 5, op. 107 «Reformační»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 5, KV 22
 Сергій Прокоф'єв: Симфонія № 5, op. 100
 Валентин Сильвестров: Симфонія № 5
 Ян Сібеліус: Симфонія № 5, op. 82
 Альфред Шнітке: Симфонія № 5
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 5, op. 47
 Франц Шуберт: Симфонія № 5, D 485

5